M29 – oggetto del Catalogo di Messier
 M29 Weasel – cingolato statunitense
 McLaren M29 – vettura di Formula Uno